Том Фар () — торговая марка и одна из ведущих российских компаний-производителей одежды, а также торговых сетей одежды. Компания Tom Farr входит в тройку лидеров российских Компаний-производителей верхней одежды. При разработке коллекции Tom Farr учитываются климатические условия России и стран СНГ, особенности конструкции изделий и размерные ряды, а также используются новейшие технологии и материалы.

История компании 
Компания была образована в 1998 году под названием Университет, и начинала с продажи джинсовой одежды. Впервые компания громко заявила о себе в 2001 году, выпустив коллекцию мужcкой и женской одежды, имевшую успех на территории России. В 2005 году компания запускает новую торговую марку одежды Conver, ориентированную на молодёжный сегмент рынка. Далее при участии звёзд шоу-бизнеса Виктории Боня и Сергея Лазарева начинает активно участвовать в благотворительности. В 2013 году совместно с Союзмультфильм компания выпускает серию одежды с персонажами мультфильмов.

Продукция 
Одежда Tom Farr это широкий выбор верхней одежды: пуховики, куртки, пальто, ветровки. Ассортимент легкой одежды включает в себя: джинсы, брюки, блузы, рубашки, кардиганы, джемпера, а также линию аксессуаров и украшений.

Производство одежды 
Компания Tom Farr сама занимается дизайном и производством. Производственные мощности компании находятся в странах Азии. В основном, в Китае. В 2015 году часть коллекции компания решила производить в Турции.

Магазины 
Компания имеет сеть собственных розничных магазинов, франчайзинговых и более 1000 оптовых партнеров. На январь 2013 года, было открыто более 150 магазинов Tom Farr, распределенных следующим образом:

Благотворительность 
С 2011 года компания Tom Farr сотрудничает с благотворительным фондом «Линия жизни» и активно участвует в благотворительных акциях помощи больным детям.

На сегодняшний день компания имеет опыт успешного сотрудничества как с Благотворительным Фондом так и с публичными лицами, участвующими в совместных Акциях. В 2011 и 2012 гг. были проведены совместные Акции с фондом и артистом Сергеем Лазаревым. Часть денег от продажи футболок с портретом Артиста также были перечислены в Фонд помощи больным детям.
Фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», Благотворительный фонд «Дорога вместе» и фонд Reach for Change впервые провели совместную Акцию: Благотворительный Забег 5275 (5275 метров — длина дистанции).
Главными целями этого Забега являлись: развитие культуры благотворительности в обществе, привлечение внимания к активному, здоровому образу жизни и сбор средств на реализацию благотворительных программ.
Сюжет о благотворительном забеге так же показан на Первом канале.

В 2013 году Компания Tom Farr разработала новый Проект — линию футболок со всеми любимыми персонажами героев студии Союзмультфильм.
Апрель - май 2013 года - проведение Федеральной социальной Акции, целью которой является привлечение внимания к благотворительной деятельности и помощи больным детям. Часть средств от продаж футболок  с героями мультфильмов перечислены в Благотворительный Фонд Линия Жизни, членами попечительского Совета которого являются: Алексей Венедиктов (главный редактор Эхо Москвы), Яков Бранд (доктор медицинских наук, хирург и др.).
Послом нового Проекта с героями Союзмультфильма в 2013 году является Виктория Боня.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Забыть о прошлом | Forbes.ru 

Производители одежды и обуви России
Ретейлеры одежды